Le Kilomètre au-delà de zéro est la quatre-vingtième histoire de la série Tif et Tondu d'Alain Sikorski et Denis Lapière. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Synopsis 
Sur l'autoroute autour de la ville, un panneau annonce la sortie à "kilomètre 0". Pourtant il y a plus d'un kilomètre avant la sortie.

C'est là que Tif et Tondu trouvent un tout jeune bébé, une fille qui a été battue avant d'être abandonnée dans un sac-poubelle.

Bouleversés, Tif et Tondu vont enquêter pour retrouver la mère, et découvrir le triste destin de cette famille.

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1991